Хали́ско (; испанское произношение: [xaˈlisko]), полное название: Свободный и Суверенный штат Халиско () — штат Мексики, со столицей в городе Гвадалахара. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила . Площадь штата составляет .

Этимология 
Топоним означает «на поверхности песка».

История

География 

Халиско граничит со штатами Наярит (на северо-западе), Сакатекас и Агуаскальентес (на севере), Гуанахуато (на востоке), Колима и Мичоакан (на юге); на западе омывается Тихим океаном. Площадь штата — , что составляет около 4,09 % от площади Мексики.
Халиско сформирован такими физико-географическими регионами, как Мексиканское нагорье, Сьерра-Мадре Западная, Сьерра-Мадре-дель-Сур и Трансмексиканским вулканическим поясом. В границах Халиско расположено самое крупное пресноводное озеро Мексики — Чапала.

Население 
На 2010 год население Халиско составляет . Ожидаемая продолжительность жизни составляет 73 года для мужчин и 77,8 лет для женщин. Около 95 % населения исповедуют католицизм. Около  живут в агломерации Гвадалахары.
Крупные города:
 Гвадалахара — 
 Сапопан — 
 Тлакепаке — 
 Тонала — 
 Тлахомулько-де-Суньга — 
 Пуэрто-Вальярта — 
 Лагос-де-Морено — 
 Эль-Сальто — 

Наиболее многочисленная индейская этническая группа Халиско — уичоли, которые сконцентрированы главным образом на севере штата, в муниципалитетах: Боланьос, Уэхукилла-о-Вилла-Герреро. На юге штата, в муниципалитетах Туспан и Тонила, проживают науа. Белые потомки испанцев и французов составляют около 85 % от населения Халиско, метисы составляют около 15 %.

Административное деление 

В административном отношении делится на 125 муниципалитетов, которые объединены в 12 регионов:
 Región Norte
 Región Altos Norte
 Región Altos Sur
 Región Ciénega
 Región Sureste
 Región Sur
 Región Sierra de Amula
 Región Costa Sur
 Región Costa Norte
 Región Sierra Occidental
 Región Valles
 Región Centro

Культурные особенности 
Популярная фраза «Халиска — это Мексика» подразумевает, что многое из того, что традиционно ассоциируется с Мексикой, имеет происхождение именно отсюда. Следует особенно выделить музыкальный жанр «мариачи», танец Jarabe tapatío, народные одежды — и, конечно же, знаменитый напиток текилу, названный в честь местного города Текила.

Происшествия 
В октябре 2015 года на штат обрушился сильнейший в Западном полушарии Земли за всю историю наблюдений ураган «Патрисия».

Известные уроженцы и жители 
 Фред Стейнер (-), американский композитор, дирижёр, оркестровщик, историк кино и аранжировщик для телевидения, радиовещания и кинематографа.
 Иван Гарсия Наварро (род. в 1993), мексиканский прыгун в воду, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 История индейцев штата Халиско